Măcrești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Măcrești (Zăpodeni), Dorf im Kreis Vaslui
 Măcrești (Rebricea), Dorf im Kreis Vaslui